Storholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storholm (Brändö, Åland), 
 Storholm, Pargas, Åboland,

Se även
Storholmen
Lillholm
Småholm

Robotskapade Finlandförgreningar